

Biologie

Economie

Personen

Zie ook 
Dolle Jonker, doorverwijspagina

Nederlandse of Vlaamse achternaam